Małe Końskie – wieś w województwie łódzkim, w powiecie opoczyńskim, w gminie Mniszków
 Małe Końskie – osada leśna w województwie łódzkim, w powiecie opoczyńskim, w gminie Mniszków
 Małe Końskie – osada leśna w województwie łódzkim, w powiecie opoczyńskim, w gminie Mniszków